Csehország
 Bratronice, település a Dél-csehországi kerület Strakonicei járásában
 Bratronice, település a Közép-csehországi kerület Kladnói járásában